

Figura religiosa

Visões de Jesus
Jesus (Cristo) — figura central do Cristianismo
Jesus histórico — tentativa de reconstrução da figura de Jesus Cristo

Títulos a ele atribuídos 
Cristo
Messias

Filmes 
Jesus de Nazaré (filme) — de Franco Zeffirelli, 1977
Jesus (filme de 1979) — de John Krish e Peter Sykes
Jesus (filme de 1999) — de Roger Young

Geografia 
Jesús (Paraguai) — distrito do departamento de Itapúa

Peru 
Jesús — cidade
Jesús (distrito de Cajamarca)
Jesús Nazareno (distrito)
Jesús (distrito de Lauricocha)
Jesús María (distrito)

Outros usos 
Jesus (telenovela) — de Paula Richard, exibida na RecordTV em 2018
Guaraná Jesus — marca de refrigerante brasileira
Jesus Bom à Beça — escola de samba da cidade de Curitiba, Brasil

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos